Himmelsburg ist:

 ein Name für die Kapelle des Weimarer Stadtschlosses aus dem 17. Jahrhundert
 der deutsche Name des mythologischen Palastes Heimdalls, siehe Himinbjörg.
 ein stillgelegtes Bergwerk in Hagen (Nordrhein-Westfalen), siehe Zeche Himmelsburg.